Проводка судов:
 Лоцманская проводка судов — ведение судна по советам находящегося на борту лоцмана в районе, где необходимо знание местных условий.
 Проводка судов во льдах с помощью ледокола (см. ледокол)
 Проводка судов во льдах воздушным судном (см. воздушное судно)
 Проводка кораблей за тралами (см. трал)